Geografia
 Túnel de Sóller (carretera): Túnel de la carretera Ma-11 que comunica Bunyola i Sóller, a Mallorca.
 Túnel de Sóller (tren): Túnel de la línia del Tren de Sóller que comunica Bunyola i Sóller, a Mallorca.

Política
 Cas Túnel de Sóller: Un cas de corrupció relacionat amb la construcció del Túnel de Sóller (carretera).